Марсель Проново (, 15 червня 1930, Ляк-а-ля-Тортю — 26 квітня 2015, Віндзор) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Його два рідних брата Клод та Жан також хокеїсти.

Член Зали слави хокею з 1978 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1947 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Загалом провів 1340 матчів у НХЛ, включаючи 134 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
Дванадцять сезонів працював тренером, тренував клуби «Талса Ойлерс» та «Вінздор Спітфайєрс» (ЦПХЛ), «Галл Олімпікс» (ГЮХЛК), а також клуб ВХА «Чикаго Кугарс» та два сезони клуб НХЛ «Баффало Сейбрс».

З 90-х до початку 2000-х був скаутом клубу «Нью-Джерсі Девілс».

Нагороди та досягнення 
Як гравець
 Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 1950, 1952, 1954, 1955. 
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1958, 1959.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1960, 1961.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1967.
Як скаут
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Джерсі Девілс» — 1995, 2000, 2003.

Статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти АХЛ‎
Члени зали слави хокею
канадські хокейні тренери
Тренери «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Індіанаполіс Кепіталс»
Уродженці Квебеку
Померли у Віндзорі (Онтаріо)